Антофора северная () — вид земляных пчёл рода Anthophora из трибы Anthophorini семейства Apidae. Европа, включая европейскую часть России. Длина 11—13 мм. Голова спереди чёрная. 2-й членик жгутика антенн по длине короче трёх последующих члеников вместе взятых.  Клипеус выступающий, если смотреть сбоку. На 1-м членике задних лапок кисточка из тёмных волосков
. Опылитель люцерны, других растений семейства бобовые, посещает донники, чину и другие виды. Гнездится колониально на лугах, опушках леса, лесополосах. Занесена в Красную книгу Республики Татарстан (Казань, 1995, 2006).
Вид был впервые описан в 1864 году русским энтомологом Фердинандом Фердинандовичем Моравицем.

Примечания

Ссылки 
 Eol.org
 www.biolib.cz
 www.faunaeur.org

Anthophora
Животные, описанные в 1864 году
Насекомые Европы